Arnoldsville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arnoldsville (Georgia), im Oglethorpe County
 Arnoldsville (Missouri), im Buchanan County